Termin Uridin difosfo-N-acetilglukozamin:polipeptid beta-N-acetilglukozaminiltransferaza ima više značenja.

 Protein N-acetilglukozaminiltransferaza, enzim
 Protein O-GlcNAc transferaza, enzim